

Aziende
 Motta – azienda alimentare italiana
 Caffè Motta – azienda italiana produttrice di caffè
 Federico Motta Editore – casa editrice italiana
 Opificio Motta – industria tessile italiana

Geografia
 Monte Motta – monte delle Alpi Cozie, nella città metropolitana di Torino
 Motta – frazione di Campodolcino in provincia di Sondrio
 Motta – frazione di Costabissara in provincia di Vicenza
 Motta – frazione di Faule in provincia di Cuneo
 Motta – frazione di Macugnaga nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Motta Baluffi – comune della provincia di Cremona
 Motta Camastra – comune della città metropolitana di Messina
 Motta d'Affermo – comune della città metropolitana di Messina
 Motta de' Conti – comune della provincia di Vercelli
 Motta dei Cunici – isola della Laguna Veneta, Venezia
 Motta di Costigliole – frazione di Costigliole d'Asti in provincia di Asti
 Motta di Livenza – comune della provincia di Treviso
 Motta di Pleté – montagna della Valle d'Aosta
 Motta di San Lorenzo – isola della Laguna Veneta, Venezia
 Motta Montecorvino – comune della provincia di Foggia
 Motta San Damiano – frazione di Valle Salimbene in provincia di Pavia
 Motta San Fermo – frazione di Casalmaggiore in provincia di Cremona
 Motta San Giovanni – comune della città metropolitana di Reggio Calabria
 Motta Santa Lucia – comune della provincia di Catanzaro
 Motta Sant'Anastasia – comune della città metropolitana di Catania
 Motta Vigana – frazione di Massalengo in provincia di Lodi
 Motta Visconti – comune della città metropolitana di Milano

Persone 
 Alberico Motta – fumettista, illustratore e scrittore italiano
 Angelo Motta – imprenditore alimentare italiano
 Bess Motta – attrice statunitense
 Carmen Motta – politica italiana
 Cássio Motta – ex tennista brasiliano
 Dick Motta – allenatore di pallacanestro NBA e NCAA statunitense
 Ed Motta – cantante, compositore e produttore discografico brasiliano
 Emilio Motta – ingegnere e storico svizzero
 Enrico Motta – calciatore italiano
 Ezio Motta – arbitro di calcio italiano
 Francesco Motta, conosciuto semplicemente come Motta – cantautore italiano
 Giacinto Motta – ingegnere e politico italiano
 Gianfranco Motta – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Gianni Motta – ciclista italiano
 Giorgia Motta – calciatrice italiana
 Giovanni Motta – pittore italiano
 Graziano Motta – giornalista, scrittore e critico musicale italiano
 Giuseppe Motta – politico svizzero
 Giuseppe Motta – ufficiale e aviatore italiano
 Giuseppe Motta – politico italiano
 Iride Motta – calciatore italiano
 Luigi Motta – scrittore, commediografo e giornalista italiano
 Marco Motta – calciatore italiano
 Mario Motta – allenatore di pallavolo italiano
 Mario Motta – scrittore italiano
 Michele Motta – ciclista su strada italiano
 Nelson Motta – giornalista, produttore discografico e compositore brasiliano
 Paulo César Motta – ex cestista brasiliano con cittadinanza italiana
 Paulo César Motta Donis – calciatore guatemalteco
 Raffaello Motta, detto Raffaellino da Reggio – pittore italiano
 Riccardo Motta – prefetto italiano
 Rogério Motta – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Silvano Motta – cestista italiano
 Silvia Motta – pallanuotista italiana
 Simone Motta – calciatore italiano
 Thiago Motta – calciatore brasiliano naturalizzato italiano
 Zeke Motta – giocatore di football americano statunitense

Altro 
 Motta – corporazione di età medievale in Milano
 Motta – struttura fortificata medievale